El trimetilpentano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:
 2,2,3-trimetil-pentano
 2,2,4-trimetil-pentano
 2,3,3-trimetil-pentano
 2,3,4-trimetil-pentano

Se trata en todos los casos de alcanos ramificados de fórmula molecular C8H18.